Името Брезово носят три български селища:

 Брезово, град в област Пловдив, България;
 Брезово, село в област Велико Търново, България;
 Брезово, обезлюдено село в област Ловеч, присъединено към Рибарица, България;
 Брезово, село в община Демир Хисар, Северна Македония;
 Брезово, село в Словения